Het Beleg van Venlo in 1373 is een van de vele belegeringen die de Nederlandse stad Venlo heeft gekend.

Tegen het einde van de 13e eeuw werd Johan van Broeckhuysen als ridder door de graaf van Gelre beleend met het allodium Venlo. 

In 1343 kreeg Venlo stadsrechten van Reinoud II (die overigens later dat jaar stierf), en mocht daarom stadsmuren optrekken. De bouw van deze vestingwerken duurde enkele decennia, maar kreeg langzamerhand wel vaste vorm. Dit beleg was het eerste in een lange rij belegeringen die de stad door de eeuwen heen heeft gekend.

In 1371 stierf het regerende huis in Gelre uit (regerend hertog Reinoud III had geen kinderen), en brak er een strijd uit tussen de twee overgebleven zussen van Reinoud III, Maria en Mechteld: de Eerste Gelderse Successieoorlog (1371–1379). Intussen was ook Johan van Broeckhuysen overleden, maar diens kleinzoon (ook Johan geheten) zag het voormalige allodium van zijn familie niet graag in Gulikse handen vallen. In datzelfde jaar organiseerde hij nog een troepenmacht, sloot zich aan bij Jan II van Blois die met Maria getrouwd was, en nam daarmee deel aan de oorlog.

Jan van Blois verloor de strijd, en dus ook de stad Venlo, en het hertogdom werd bij Gulik gevoegd.

Beleg 1373
Geschiedenis van Gelre
Geschiedenis van Limburg
Oorlog in de Nederlanden in de middeleeuwen
Venlo 1373
1370-1379